Фаафафине () — в полинезийской культуре (прежде всего, на Самоа) человек, имеющий женский гендер, но мужские половые признаки.

Термин «фаафафине» включает в себя префикс , означающий «как, по образу» и корень  «женщина». Фаафафине с самого детства воспитываются как девочки, хотя и имеют мужские половые признаки. Роль фаафафине в обществе чётко определена: они заботятся о семье, воспитывают детей, выполняют работу по хозяйству и заботятся о старых и больных.

Фаафафине рассматриваются на Самоа как представители «третьего пола». Партнёром фаафафине обычно является мужчина; он не считается гомосексуалом.

См. также 

 Бача-пош
 Бача-бази
 Катой
 Клятвенная девственница
 Третий пол
 Хиджра

Примечания

Ссылки 
 Samoa Faʻafafine Association 
 Люди третьего пола. Самоанские фаафафины

Культура Самоа
Трансгендерные идентичности